Gabriel Attal – politico francese
 Fahed Attal – calciatore palestinese
 Yvan Attal – attore, doppiatore, regista e sceneggiatore francese